Skrzela (anatomia) – organ służący do pobierania tlenu z wody
 Skrzela (lotnictwo) – element płatów samolotów i szybowców zwiększający siłę nośną
 Skrzela (nurkowanie) – sztuczne skrzela - urządzenie do pobierania tlenu z otaczającej wody